Александр Романчук:
 Романчук, Александр Владимирович (генерал) (род. 1959) — российский военачальник, начальник ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», генерал-лейтенант.
 Романчук, Александр Владимирович (футболист) (род. 1984) — украинский футболист, защитник.